Hjelten kan syfta på:

 Hjälten (sjö) – en sjö i Eksjö kommun i Småland
 Hjelten (dikt) – en dikt av Esaias Tegnér

Se även
Hjälten